The Clash – album punkrockowego zespołu The Clash. Płyta ta ma dwie wersje: brytyjską z 1977 roku oraz amerykańską z 1979 roku.

Wersja brytyjska (UK Version)

Utwory

Skład 
 Joe Strummer – wokal, gitara
 Mick Jones – wokal, gitara
 Paul Simonon – gitara basowa
 Tory Crimes – perkusja

Wersja amerykańska (US Version)

Utwory

Skład 
 Joe Strummer – wokal, gitara
 Mick Jones – wokal, gitara
 Paul Simonon – gitara basowa
 Tory Crimes – perkusja
 Topper Headon – perkusja (1, 4, 6, 8, 14)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Teksty utworów

Albumy The Clash
Albumy Epic Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy muzyczne wydane w roku 1979